Life může být:

 Life (časopis) – americký časopis
 Model Life – program napodobující evoluční mechanismy
 Life (album, Thin Lizzy) – album skupiny Thin Lizzy z roku 1983
 Life (album, Sly and the Family Stone) – album skupiny Sly and the Family Stone z roku 1968
 Life (album, Simply Red) – album skupiny Simply Red z roku 1995
 Life (album, Ricky Martin) – album Rickyho Martina z roku 2005
 Life (album, Neil Young & Crazy Horse) – album Neila Younga a skupiny Crazy Horse z roku 1987